Епифанцев — фамилия; имеет женскую форму Епифанцева.

Известные носители 
 Епифанцев, Андрей Павлович (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Епифанцев, Владимир Александрович (1949—2022) — российский актёр и театральный деятель.
 Епифанцев, Владимир Георгиевич (род. 1971) — российский актёр, режиссёр, деятель трэш-культуры.
 Епифанцев, Георгий Семёнович (1939—1992) — советский актёр.
 Епифанцев, Николай Сергеевич (1929—1999) — металлург Орско-Халиловского комбината, Герой Социалистического Труда.
 Епифанцев, Серафим Прохорович (1929—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Епифанцев, Тарас Владимирович (род. 1982) — российский актер.